Стародубовка — название населённых пунктов на Украине:

 Стародубовка — село в Мангушском районе Донецкой области.
 Стародубовка — село в Славянском районе Донецкой области.